17-я церемония вручения наград премии Гильдии киноактёров США за заслуги в области кинематографа за 2010 год состоялась 30 января 2011 года в Лос-Анджелесе, Калифорния.

Номинанты премии были объявлены 16 декабря 2010 года.

Лауреаты и номинанты 
Здесь приведён полный список победителей и номинантов премии.

Игровое кино

Лучшая мужская роль

Лучшая женская роль

Лучшая мужская роль второго плана

Лучшая женская роль второго плана

Лучший актёрский состав в игровом кино

Лучший каскадёрский ансамбль в игровом кино

Телесериалы

Лучшая мужская роль в телефильме или мини-сериале

Лучшая женская роль в телефильме или мини-сериале

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Лучший актёрский состав в драматическом сериале

Лучший актёрский состав в комедийном сериале

Лучший каскадёрский ансамбль в телесериалах

Премия Гильдии киноактёров США за вклад в кинематограф

См. также 
 Оскар 2011 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 Эмми 2011 (главная телевизионная премия США)
 Золотой глобус 2011 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
 BAFTA 2011 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 Сатурн 2011 (премия за заслуги в области фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)
 Золотая малина 2011 (премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Ссылки 
 

Церемонии вручения премии Гильдии киноактёров США
Кинопремии 2011 года
Телевизионные премии 2011 года